Jane Kennedy peut faire référence à:

  (mort 1589), dame de compagnie écossaise
  (1964-), actrice et comédienne australienne
 Jane Kennedy (1958-), membre du parti travailliste britannique

Voir aussi

  (1951-), mannequin, actrice et présentatrice américaine